Stern désigne :

Patronyme 
Stern est un nom de famille d'origine anglaise signifiant « poupe » ou germanique signifiant « étoile ».
 Adolf Stern (1848-1931), homme politique et de lettres juif roumain
 Alice Stern, écrivaine française
 Antoine Jacob Stern (1805-1886), fondateur de la banque Stern & Cie à Paris (aujourd'hui banque Stern)
 Armin Stern (1883-1944), peintre juif né en Autriche-Hongrie et exilé en Amérique en 1938
 Arno Stern (1924-), éducateur artistique français
 Avraham Stern (1907-1942), fondateur du groupe Stern
 Bert Stern (1929-2013), photographe américain
 
 David Stern (1942-2020), ancien commissaire de la NBA
 Dieter Stern (1934-2011), maître de jeu d'échecs allemand
 Edgard Stern (1854-1937), banquier et collectionneur français
 Edith Stern (1952-), inventrice et mathématicienne américaine
 Edna Stern (?-1977), pianiste et pianofortiste Israélo-belge
 Édouard Stern (1954-2005), financier français
 Emil Stern (1913-1997), compositeur français
 Emma Stern (1879-1969), peintre allemande
 Ephraim Stern (1934-2018), archéologue israélien
 Florian Stern (1963-), athlète autrichien
 Friedel Stern (1917-2006), dessinatrice de presse israélienne
 Friedrich Sigismund Stern (1812-1889), peintre et illustrateur germano-balte
 Fritz Stern (1926-2016), historien américain d'origine allemande
 Gabriel Stern (1992-), pianiste franco-israélien
 Grete Stern (1904-1999), photographe et graphiste allemande et argentine
 Günther Stern alias Günther Anders, psychologue allemand
 Henri Stern (1902-1988), archéologue et historien de l'art antique français
 Henri Stern, graveur français contemporain (Maison Graveur Stern, à Paris)
 Howard Stern (1954-), artiste américain
 Isaac Stern (1920-2001), violoniste américain
 Itzhak Stern (1901-1969), l'un des juifs sauvés par Oskar Schindler lors de la Seconde Guerre mondiale
 Jacques Stern (1882-1949), banquier et homme politique français
 Jacques Stern (1949-), cryptologue français
 Jean Stern (1875-1962), escrimeur français
 Jenna Stern (1967-), actrice américaine
 Joseph « Joe » Stern  (1890-1971), dessinateur de presse américain
 Juliette Stern (1893-1963), qui durant la Seconde Guerre mondiale, organise le sauvetage de  Juifs en France. Parmi ces derniers, Georges Hansel, le futur gendre d'Emmanuel Levinas. Entre 1945 et 1948, Eric Cohn-Bendit et Herta Cohn-Bendit sont responsables de la « Colonie Juliette », Juliette étant Juliette Stern, un établissement pour enfants de déportés juifs à Cailly-sur-Eure.
 Julius Stern (1820-1883), professeur de musique, chef d'orchestre et compositeur allemand
 Karl Stern (1906-1975), psychothérapeute et neurologue germano-canadien
 Leo Stern (1862-1904), violoncelliste anglais
 Lina Stern (1878-1968), médecin, physiologiste, et biochimiste russe
 Léopold Stern (1886-19?), écrivain roumain qui écrivit en français
 Marguerite Stern, (1990-), activiste féministe française
 Mario Rigoni Stern (1921-2008), écrivain italien
 Meredith Stern (1976-),artiste, musicienne et DJ américaine
 Miroslava Stern (1925-1955) actrice mexicaine d'origine tchèque
 Moritz Stern (1807-1894), mathématicien allemand
 Nicholas Stern (1946-), économiste britannique
 Otto Stern, nom de plume de la journaliste féministe allemande Louise Otto-Peters (1819-1895)
 Otto Stern (1888-1969), physicien allemand, lauréat du prix Nobel en 1943
 Richard G. Stern (1928-2013), romancier, nouvelliste et essayiste américain
 Richard Martin Stern (1915-2001), écrivain américain
 Robert A. M. Stern (1939-), architecte américain
 Sarah Stern (1984-), actrice française
 Savannah Stern (1986-), actrice pornographique américaine
 Steven Hilliard Stern (1937-2018), réalisateur, producteur et scénariste canadien
 Sydney Stern, (1845-1912), banquier et homme politique britannique
 Théophile Stern (1803-1886), compositeur et organiste strasbourgeois
 Vivien Stern, baronne Stern (1941-), membre de la Chambre des lords
 William Stern (1871-1938), psychologue allemand
 William Louis Stern (1926-2021), botaniste américain, spécialiste de l'anatomie du bois.

Sociétés 
 Stern Electronics, un fabricant de flippers et de jeux d'arcade ;
 Stern Graveur, entreprise de gravure et papeterie française ;
 Stern Pinball, une entreprise née après le rachat de Sega Pinball par le fils du fondateur de Stern Electronics ;
 , une marque de juke-box lancée après le rachat de Seeburg par Stern Electronics.

Fiction 
 Ulrich Stern, personnage de la série d'animation Code Lyoko.

Mathématiques et sciences 
 Arbre de Stern-Brocot ;
 Expérience de Stern et Gerlach ;
 Suite diatomique de Stern ;

Divers 
 Stern, grand magazine hebdomadaire allemand ;
 Stern (A963),  patrouilleur garde-côte de la composante marine de l'armée belge ;
 Rapport Stern sur l’économie du changement climatique ;
 Stern School of Business de l'université de New York.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif